Кампо де Боркез има више значења:

 Кампо де Боркез, Блоке 627 (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо де Боркез, Блоке 829 (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику